Overfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Overfeld (* 1955), deutscher Diplomat, Botschafter in Mali
 Jonathan Overfeld (1951–2020) Heinz-Jürgen Overfeld, genannt Jonathan, deutscher Mann, der sein Gedächtnis verlor

Siehe auch:
 Oberfeld